Aétios (en grec ancien ) ou Aétius (en latin ), parfois francisé en Aèce, est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Aétios, personnage de la mythologie grecque ;
 Aetius, doxographe grec ( ) ;
 Aétius de Sébaste, un des Quarante martyrs de Sébaste sous Licinius († 324) ;
 Aèce d'Antioche, auteur et évêque arien († 350) ;
 Aetius (Flavius Aetius), sénateur et général romain () ;
 Aétios d'Amida, médecin grec () ;
 Aetios, un eunuque byzantin, un des principaux ministres d'Irène l'Athénienne () ;
 Aetius, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Corinnidae.
 AETIOS, est une société de production canadienne.